Gaita (muziek), Spaanse benaming voor enkele muziekinstrumenten
 Gaita (bier), Italiaans biersoort